Bíceps hace referencia a varios artículos:

 Músculo bíceps braquial
 Músculo bíceps femoral